«Чемпионат Таджикистана по футболу 2014» среди профессиональных клубов высшей лиги. Стартовал 12 апреля 2014 года и закончился 16 ноября.

В турнире приняли участие 10 клубов, как и в прошлом сезоне. ФК «Истаравшан», занявший в 2013 году последнее место, покинул лигу и был расформирован, вместо него в высшую лигу включён клуб из того же города — «Далерон-Уротеппа», завоевавший бронзовые медали первой лиги прошлого сезона. Команды провели между собой по два матча — в гостях и дома. Самой результативной в турнире стала встреча между «Истиклолом» и «Равшаном» (9:1), а самой крупной победой (помимо упомянутого матча) — игра «Истиклол» — «Вахш» (8:0).

По итогам сезона чемпионом Таджикистана в третий раз в истории стал душанбинский «Истиклол». «Хайр Вахдат» занял второе место, а третьим стал дебютант чемпионата «Далерон-Уротеппа». Душанбинский «Энергетик» не смог доиграть сезон, снявшись с турнира за 6 туров до финиша, а чемпион двух предыдущих сезонов «Равшан» занял последнее место, так как его состав из-за финансовых проблем покинули ведущие игроки и все легионеры.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал нападающий «Истиклола» и сборной Таджикистана — Дилшод Васиев забив пятнадцать голов.

Команды

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Хет-трики

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Таджикистана
 Официальный сайт федерации футбола г. Душанбе
 Профиль Таджикистана на сайте AFC.com

2014
Таджикистан
Спорт в Таджикистане в 2014 году